Steffen Thoresen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace. Il est le frère de Patrick Thoresen, également joueur professionnel, et le fils de Petter Thoresen, ancien joueur champion de Norvège à plusieurs reprises et entraîneur de hockey par la suite.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2003 en division 1 suédoise en jouant pour le Skåre BK. En 2004, il passe professionnel avec le club de Storhamar Dragons dans la GET ligaen. En 2007, il signe au Växjö Lakers HC en Allsvenskan, la deuxième division suédoise mais en cours de saison rejoint le Vålerenga IF.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège aux différentes compétitions internationales depuis 2006. Il a également participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002||Färjestads BK ||Allsvenskan Jr.||14||10||4||14||12||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||Färjestads BK ||Allsvenskan Jr.||14||4||9||13||24||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004||Skåre BK ||Division 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005||Storhamar IL ||Eldre Jr. ||2||0||1||1||2||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005||Storhamar IL ||GET ligaen ||41||10||10||20||100||5||1||5||6||25
|-
|2005-2006||Storhamar IL ||GET ligaen ||42||16||19||35||63||10||1||0||1||35
|-
|2006-2007||Storhamar IL ||GET ligaen||43||23||24||47||62||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2007-2008||Växjö Lakers HC ||Allsvenskan ||22||7||3||10||10||  ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008||Vålerenga IF ||GET ligaen||16||8||11||19||59|| || || || || 
|-
|2008-2009|| Vålerenga IF ||GET ligaen|| 45|| 20|| 19|| 39|| 44|| || || || || 
|-
|2009-2010|| Vålerenga IF ||GET ligaen|| 46|| 12|| 14|| 26|| 79|| 16|| 4|| 8|| 12|| 16
|-
|2010-2011|| Vålerenga IF ||GET ligaen|| 44|| 13|| 21|| 34|| 58|| 4|| 1|| 0|| 1|| 52
|-
|2011-2012|| Vålerenga IF ||GET ligaen|| 31|| 16|| 17|| 33|| 22|| 12|| 3|| 4|| 7|| 34
|-
|2012-2013|| Vålerenga IF ||GET ligaen || 43|| 17|| 32|| 49|| 63|| 15|| 3|| 5|| 8|| 24
|-
|2013-2014|| Lørenskog IK ||GET ligaen || 41|| 21|| 15|| 36|| 93|| 5|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2014-2015|| Lørenskog IK ||GET ligaen || 42|| 15|| 16|| 31|| 63|| 5|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
|2015-2016|| Lørenskog IK ||GET ligaen || 45|| 14|| 22|| 36|| 40|| 17|| 4|| 4|| 8|| 18
|-
|2016-2017|| Lørenskog IK ||GET ligaen || 41|| 14|| 17|| 31|| 69|| 7|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2017-2018|| Storhamar IL ||GET ligaen || 41|| 13|| 10|| 23|| 30|| 14|| 9|| 3|| 12|| 14
|-
|2018-2019|| Storhamar IL ||GET ligaen || 46|| 6|| 12|| 18|| 78|| 16|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
|2019-2020|| Storhamar IL ||GET ligaen || 42|| 4|| 13|| 17|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Manglerud Star Ishockey || Fjordkraft-ligaen || 18 || 4 || 5 || 9 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Manglerud Star Ishockey || Fjordkraft-ligaen  ||  ||

Statistiques internationales 

| 2002|| align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -6|| align="left"|
|-
| 2003|| align="left"|Championnat du monde moins de 18 an || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| align="left"|Première place de la division I groupe B
|-
|| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 2|| 1|| 3|| 29|| || align="left"| division I groupe B
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 4|| 3|| 7|| 8|| 5|| align="left"|Première place de la division I groupe A
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"|  groupe monde
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Douzième place

Références 

Naissance en juin 1985
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018